Kerchove de Denterghem ist der Familienname folgender Personen:

 André de Kerchove de Denterghem (1885–1945), belgischer Politiker und Diplomat
 Charles de Kerchove de Denterghem (1911–1983), belgischer Botschafter
 Constant de Kerchove de Denterghem (1790–1865), belgischer Politiker
 Marthe de Kerchove de Denterghem, Geburtsname von Marthe Boël (1877–1956), belgische Feministin
 Oswald de Kerchove de Denterghem (1844–1906), belgischer Politiker